Радма́нович () — сербская фамилия. Известные носители:

 Радманович, Владимир (род. 1980) — сербский баскетболист боснийского происхождения.
 Радманович, Небойша (род. 1949) — боснийский сербский политический деятель.
 Радманович, Райан (род. 1971) — канадский бейсболист.
 Радманович, Станиша (1940—2010) — сербский югославский гребец-байдарочник.